La commedia umana (The Human Comedy) – romanzo di William Saroyan del 1943
 La commedia umana (The Human Comedy) – film del 1943 diretto da Clarence Brown
 The Human Comedy – musical di Galt MacDermot e William Dumaresq del 1983

Pagine correlate 
 La commedia umana (disambigua)